Paul Harding est :
 Un écrivain américain, Prix Pulitzer de la fiction 2010 ;
 Un pseudonyme utilisé par Paul Charles Doherty (né en 1946), auteur de romans policiers britannique.

Nom de plume